Strassen (Luxemburg), een gemeente in het Luxemburgse kanton Luxemburg
Strassen (Tirol), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Stras, een vorm van imitatiediamant
Volker Strassen (°1936), een Duits wiskundige